Valdeflores puede referirse a:

 Valdeflores (Sevilla), localidad de la provincia de Sevilla (municipio de El Castillo de las Guardas);
 Valdeflores (México), localidad del estado de Oaxaca (municipio de Santa María Tonameca);
 Marqués de Valdeflores (marquesado de Valdeflores), título otorgado a Luis José Velázquez, historiador español;
 Mina de Valdeflores, yacimiento minero en el término municipal de Cáceres (Extremadura, España);
 Monasterio de Nuestra Señora de Valdeflores,  parroquia de Magazos en Vivero, provincia de Lugo; o
 Palacio de Valdeflores o Palacio del Marqués de Valdeflores (Málaga).